María Antonieta est un prénom composé féminin pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1955), miss Venezuela 1972
 (née en 1952), journaliste et présentatrice mexicaine
María Antonieta de Bográn (née en 1955), femme politique hondurienne
María Antonieta de las Nieves (née en 1949), actrice mexicaine
 (née en 1970), présentatrice et comédienne vénézuélienne
, telenovela vénézuélienne
 (née en 1958), gymnaste mexicaine
 (née en 1963), femme politique mexicaine
María Antonieta Pons (1992-2004), actrice mexicaine
 (née en 1969), policière et baronne de la drogue mexicaine
María Antonieta Alva (née en 1985), administratrice et ministre péruvienne

Voir aussi

Homonymie de prénom